Зборник Филозофског факултета може бити:

 Зборник Филозофског факултета (Београд) - часопис Филозофског факултета у Београду (покренут 1948. године)
 Зборник Филозофског факултета у Приштини - првобитни назив (1963-1972) данашњег Зборника радова Филозофског факултета Универзитета у Приштини

Види још 
 Зборник радова Филозофског факултета (вишезначна одредница)